Майстренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Майстренко, Александр Юрьевич (1956—2011) — украинский учёный.
 Майстренко, Алексей Исаевич (1904—1990) — директор госплемзавода, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Майстренко, Борис Александрович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Майстренко, Валерий Николаевич (род. 1947) — российский химик.
 
 Майстренко, Иван Васильевич (1899—1984) — украинский политический деятель и публицист.
 Майстренко, Игорь Анатольевич (род. 1959) — советский гребец.
 Майстренко, Надежда Анатольевна (род. 1987) — украинская певица, солистка группы «Горячий шоколад».
 Майстренко, Николай Анатольевич (род. 1947) — советский и российский хирург, специалист в области абдоминальной хирургии, полковник медицинской службы, академик РАМН (2011), академик РАН (2013).